Villefranche (Gers), municipi francès del departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Villefranche (Yonne), municipi francès del departament del Yonne 
 Villefranche-d'Allier, municipi francès del departament de l'Alier 
 Villefranche-d'Albigeois, municipi francès situat al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Villefranche-de-Conflent, vila i municipi nord-català de la comarca del Conflent 
 Villefranche-de-Lauragais, municipi francès situat al departament de l'Alta Garona (Migdia-Pirineus)
 Villefranche-de-Lonchat, municipi francès del departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Villefranche-de-Panat, municipi francès del departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Villefranche-de-Rouergue, ciutat de l'antic comtat de Roergue (Occitània).
 Villefranche-du-Périgord, municipi francès del departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Villefranche-du-Queyran, municipi francès del departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Villefranche-le-Château, municipi francès del departament de la Droma 
 Villefranche-sur-Cher, municipi francès del departament del Loir i Cher 
 Villefranche-sur-Mer, municipi francès del departament dels Alps Marítims i (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Villefranche-sur-Saône, municipi francès del departament del Roine (regió de Roine-Alps)
 Cantó de Saint-Hilaire-de-Villefranche, cantó francès del departament del Charente Marítim, al districte de Saint-Jean-d'Angély 
 Cantó de Villefranche-sur-Saône, cantó francès del departament del Roine al districte de Villefranche-sur-Saône 
 Comtat de Villefranche, jurisdicció feudal creada el 1480 centrada en Vilafranca de Roergue
 Districte de Villefranche-de-Rouergue, divisió administrativa francesa del departament de l'Avairon (Migdia-Pirineus)
 Districte de Villefranche-sur-Saône, districte del departament francès de Roine (regió de Roine-Alps) 
 Labastide-Villefranche, municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, municipi francès del departament del Charente Marítim 
 Saulmory-et-Villefranche, municipi francès del departament del Mosa